Adolphe Weisz (1838-1916), peintre
 Alain Weisz (1953-), ancien joueur et entraîneur de basket-ball français ;
 Charles Paul Zoltan Nemes de Weisz-Horstenstein (1951-), réalisateur français ;
 Claude Weisz, cinéaste français ;
 Rachel Weisz (1971-), actrice et productrice britannique.
 Frans Weisz (1938-), réalisateur et producteur néerlandais.
 Géza Weisz  (1986-), acteur néerlandais.
Patronyme anglais
Patronyme germanique
Patronyme juif